Ио́сиф Васи́льевич Ши́кин (, с. Лычево, Владимирская губерния — , Москва) — советский партийный и государственный деятель, военный политработник, дипломат. Генерал-полковник (8 сентября 1945).

Биография 

Член ВКП(б) с 1927 года. Окончил Коммунистическое высшее учебное заведение имени Н. К. Крупской (1931) и Курсы высшего политического состава РККА (1939). В 1930-е годы работал на Горьковском автомобильном заводе, затем секретарём Автозаводского районного комитета ВКП(б) города Горький.
 С 1939 — служба в РККА.
 Ноябрь 1939 — август 1940 — начальник Политического отдела Военно-Электротехнической Академии РККА.
 1940—1941 — заместитель начальника Управления политической пропаганды Ленинградского военного округа.
 1941—1942 — член Военного Совета Северного фронта, начальник Политического управления Ленинградского и Волховского фронтов.
 1942—1945 — заместитель начальника Главного политического управления РККА.
 2 августа — 20 декабря 1945 — член Военного Совета Главного командования советских войск на Дальнем Востоке.
 Декабрь 1945 — февраль 1949 — начальник Главного политического управления РККА — Советской Армии.
 Февраль 1949 — март 1950 — начальник Военно-Политической Академии имени В. И. Ленина.
 Март 1950 — ноябрь 1960 — инспектор ЦК ВКП(б), заместитель, 1-й заместитель заведующего Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам (Шелепина).
 25 февраля 1956 — 30 июля 1973 — член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС.
 24 ноября 1960 — 21 января 1963 — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Албании. 27 сентября 1961 года отозван в Москву в связи с ухудшением советско-албанских отношений.
 1962—1965 — 1-й заместитель председателя Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР.
 1965—1973 — 1-й заместитель председателя Комитета народного контроля СССР.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол

Награды 
 Орден Ленина (дважды).
 Орден Октябрьской Революции.
 Орден Красного Знамени (дважды).
 Орден Суворова I степени.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Красной Звезды.

Произведения 
 Подвиг на дальневосточных рубежах / И. В. Шикин, Б. Г. Сапожников; предисл. А. М. Василевского. — М.: Воениздат, 1975. — 215 с.

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3 томах / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. — С. 584.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Албании
Кавалеры ордена Суворова I степени
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Начальники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Начальники Главного политического управления Вооружённых Сил СССР
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Шелепинцы